

Geografia 
 Mona (Kingston) – sobborgo giamaicano di Kingston
 Mona (Porto Rico) – isola di Porto Rico
 Mona (Utah) – città statunitense nello Utah
 Anglesey – Mona è l'antico nome romano dell'isola di Anglesey
 Stretto della Mona – fascia di mare tra la Repubblica Dominicana e Porto Rico

Cinema 
 Mona – film di Frank Montgomery del 1913
 Mona – film del 1970 (il primo pornografico distribuito legalmente)
 Mona – film di Jowee Morel del 2007
 Mona – film di Alan Kirschen del 2008
 Mona – protagonista del film Daisy et Mona di Claude d'Anna del 1994, interpretata da Dyna Gauzy
 Mona – protagonista del film Chi ha ucciso la signora Dearly? di Nick Gomez del 2000, interpretata da Bette Midler
 Mona – personaggio del film Max and Mona di Teddy Mattera del 2004

Nomi 
 Mona in italiano antico è la contrazione di Madonna, un appellativo di riverenza della donna in generale, specialmente se sposata
 Mona – nome proprio di persona, femminile e in alcuni casi anche maschile, diffuso in più culture
 Mona Simpson – scrittrice statunitense
 Mona Simpson – personaggio del cartone animato I Simpson
 San Mona – vescovo milanese vissuto nel III secolo

Musica 
 Mona – canzone di Bo Diddley, interpretata anche da moltissimi altri artisti, fra cui The Rolling Stones, Quicksilver Messenger Service e Bruce Springsteen
 Mona – opera in 3 atti di Horatio Parker su libretto di Brian Hooker
 Mona – gruppo musicale statunitense

Altro 
 Mona – sinonimo volgare di vulva nel Triveneto, anche usato per indicare una persona sciocca, credulona o superficiale
 Mona – piccola casa motociclistica fondata a Somma Lombardo (VA) nel 1914